Miejscowości o tej nazwie:
 Varanauskas – wieś na Litwie

Osoby o tym nazwisku:
 Ovidijus Varanauskas – litewski koszykarz